Physa siberica är en snäckart som beskrevs av Westerlund 1876. Physa siberica ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
siberica